Filain (Aisne), község Franciaországban
Filain (Haute-Saône), község Franciaországban